Francia
 Castello vecchio (Château-Vieux) – parte del Castello di Saint-Germain-en-Laye
 Italia
 Castello Vecchio – parte del borgo di Carassai
 Castello Vecchio – castello, trasformato in palazzo, di Caselle Landi
 Castello Vecchio – castello di Colleferro
 Castello Vecchio – parte del Castello di Duino
 Castello Vecchio – castello di Enna
 Castello Vecchio – castello di Monte Vibiano Vecchio
 Castello Vecchio – castello di Sciacca

Pagine correlate 
 Castelvecchio